El Torneig de Guadalajara 2021, també anomenat Abierto Zapopan 2021, és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura que pertany a les sèrie 250 del circuit WTA. La segona edició del torneig es va celebrar entre el 8 i el 13 de març de 2021 al Panamerican Tennis Center de Guadalajara (Mèxic).

La tennista vallera Sara Sorribes Tormo va guanyar el primer títol individual en el circuit WTA en la primera final que disputava.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

2021
WTA Tour 2021